Sobeck ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sobeck (1942–2018), deutscher Bildhauer
 Bernd Sobeck (* 1943), deutscher Fußballspieler und Sohn von Hanne Sobe(c)k
 Johann Sobeck (1831–1914), böhmischer Klarinettist und Komponist
 Johannes „Hanne“ Sobek, später Sobeck, (1900–1989), deutscher Fußballspieler

 Alexander von Sobeck-Skal (* 1955), deutscher Journalist
 Karl Franz von Sobeck (1721–1778), königlich-preußischer Generalmajor
 Wilhelm von Sobeck (1799–1875), Gutsbesitzer und Mitglied des Preußischen Herrenhauses

Sobeck ist der Künstlername von:

 Sébastien Louis Guillaume Norblin de la Gourdaine (1796–1884), französischer Maler und Sohn von Jan Piotr Norblin (abgeleitet von Sobek, der polnischen Koseform von Sebastian)

Siehe auch:
 Sobek